Tèl·lies o Gèl·lies, ciutadà destacat d'Agrigent
 Tèl·lies d'Elis, militar grec